Cina
 Huangshan – catena montuosa dell'Anhui
 Huangshan – città dell'Anhui
 Distretto di Huangshan – distretto dell'Anhui